Zeledonia (geslacht), een vogelgeslacht
 Zeledonia (vogel), een vogelsoort